HMS Hussar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hussar (1757) 
 HMS Hussar (1763) 
 HMS Hussar (1780) 
 HMS Hussar (1784) 
 HMS Hussar (1798) 
 HMS Hussar (1799) 
 HMS Hussar (1807) 
 HMS Hussar (1894) 
 HMS Hussar (1934) 

Hussar